

Film 
 Remembrance (1922), film uit 1922
 Remembrance (1982), film uit 1982
 Remembrance (1996), film uit 1996

Muziek 
 Remembrance (Bjørnstad), studioalbum van de pianist Ketil Bjørnstad
Remembrance (Maiden uniteD), studioalbum van Maiden uniteD.